Париж Мастърс, официално име БНП Париба Мастърс (BNP Paribas Masters), е ежегоден турнир по тенис за мъже от сериите Мастърс на АТП. Турнирът е последният, девети, от сериите Мастърс, както и последният мъжки турнир преди Тенис Мастърс Къп, с който се закрива сезона. Известен е още като Париж Оупън.

Местоположение 
Провежда се в столицата на Франция Париж в края на октомври и началото на ноември. Срещите се играят на килим на закрити кортове в „Палас Омниспортс Париж-Берси“.

История 
За първи път турнирът е проведен през 1972 г. Преди да стане част от сериите Мастърс в началото на 90-те години, той е известен като Открито първенство на Париж. Мнозина го смятат за най-престижния тенис турнир на закрито.

Борис Бекер и Марат Сафин са рекордьори по брой спечелени титли – по три.

Финали

Сингъл

Двойки

Външни препратки 
 Официален сайт

Турнири от сериите Мастърс
Турнири по тенис във Франция
Спорт в Париж